Долорес Идалго има више значења:

 Долорес Идалго (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Долорес Идалго, Кампо Гранде (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Долорес Идалго (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Долорес Идалго, Гогохито (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Долорес Идалго (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Долорес Идалго (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Долорес Идалго (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Долорес Идалго (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Долорес Идалго (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Долорес Идалго (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Долорес Идалго (Уизилтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Долорес Идалго (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику